Arroyo Grande (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Arroyo Grande (Uruguay), een rivier in Uruguay